Les Gens de Dublin est le titre d’un recueil de nouvelles de l’écrivain irlandais James Joyce, publié en 1914
 Gens de Dublin est le titre d’un film du réalisateur américain John Huston, inspiré de la dernière nouvelle du recueil précédent, sorti en 1987